Герман Оскар Карл Бруно Прей (; 11 июля 1929, Берлин — 22 июля 1998, Крайллинг, Бавария) — немецкий оперный и камерный певец (лирический баритон).

Биография 
В детстве пел в хоре. Учился в Высшей музыкальной школе Берлина. В 1952 г. победил на певческом конкурсе «Нюрнбергские мейстерзингеры». Первые годы карьеры певца были связаны с Висбаденом и Гамбургом. Переломным стал 1957 г., когда Прей исполнил в Венской опере в партии Фигаро в «Севильском цирюльнике». В 1959 г. дебютировал на Зальцбургском фестивале. Важной вехой карьеры певца стало также исполнение партии Вольфрама в «Тангейзере» на сцене «Метрополитен-опера» в 1960 г.; пять лет спустя он выступил в той же партии на Байройтском фестивале, а в 1981 г. вернулся на фестиваль в качестве Бекмессера в «Нюрнбергских мейстерзингерах». Среди других партий — Папагено в «Волшебной флейте», Фигаро в «Свадьбе Фигаро», роли в лёгких операх Лорцинга, Миллёкера и т. д. Был выдающимся исполнителем песен Шуберта, Вольфа, Лёве, Рихарда Штрауса, Малера и т. д.

В 1960-70-е гг. Прей вёл музыкальные передачи на телевидении, в 1988 поставил «Свадьбу Фигаро» на Моцартовских неделях в Зальцбурге.

Примечания

Ссылки 
 Статья на немецком языке 
 Герман Прей  на Allmusic 
 Фотографии 
 Prey — Stille meine Liebe: documentary DVD about Hermann Prey, his passion and his life 

Академические музыканты Германии
Оперные певцы и певицы Германии
Баритоны
Лауреаты премии «Грэмми»
Члены Баварской академии изящных искусств